DSM har flere betydninger:
 DSM N.V. - hollandsk virksomhed
 Ivanti DSM - Desktop and Server Management

 En forkortelse for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 En forkortelse for den tredjehøjeste militærdekoration i den amerikanske hær, Distinguished Service Medal (U.S. Army)
 IATA-betegnelsen for Des Moines International Airport